Die 113. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  113. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  113. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  113. Division (Volksrepublik China)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern